— японский писатель, драматург.

Биография 
Танидзаки родился в семье зажиточного коммерсанта, владельца типографии в Токио. В своей книге «Детские годы» (, 1956), Танидзаки признался, что в детстве его баловали. Однако финансовое состояние семьи было со временем сильно подорвано, и ему пришлось переехать в другой район Токио и устроиться учителем. Танидзаки учился на факультете литературы Токийского университета, однако был вынужден оставить обучение в 1911 году, когда финансовые сложности не позволили ему продолжать оплачивать обучение.

Творчество 
Первые литературные шаги писатель предпринял в 1909 году. Его первой работой стала одноактная пьеса, опубликованная в литературном журнале. Танидзаки на раннем этапе творчества был ярым противником натурализма в литературе. Был приверженцем модернизма, авангардизма, романтизма и философии; сделал попытку соединить в своём творчестве традиционные японские литературные вкусы с принципами эстетики западноевропейской декадентской литературы.

Его произведения отличаются от иных, созданных японскими литераторами того времени, уникальностью женских образов, в частности образами роковых женщин в повестях «Дети» (1910), «Секрет» (1911) и «Дьявол» (1912) и современных девушек в романе «Любовь глупца» (1924).

Для позднего периода творчества (с 1923 года) характерен отход от западного влияния и погружение в мир японской старины и эстетики. После смерти писателя в 1965 году издательством «Тюокоронся» была учреждена премия имени Дзюнъитиро Танидзаки. Режиссёр Ясудзо Масумура создал целый ряд кинолент по произведениям Танидзаки («Любовь глупца», «Татуировка» и др.).

Произведения 

 «Татуировка» и «Цзилинь» (начало 10-х гг. XX в.)
 «Маленькое государство» (1918)
 «Любовь глупца» (1925)
 «Свастика» (1928—1930)
 «Похвала тени» (1934)
 «Лианы Ёсино» (1931)
 «Рассказ слепого» (1931)
 «Асикари» (1932),
 «История Сюнкин» (1933)
 «Повесть о Гэндзи» (30-е гг. XX в.)
 «Мелкий снег» (1943—1948)
 «Мать Сигэмото» (50-е гг. XX в.)
 «Ключ» (1956)

Награды 
  (1947)
 Премия Асахи (1948)
 Орден Культуры (1949)
  (1951)
  (1962)

Примечания

Ссылки 

 

Японские писатели
Писатели Японии XX века
Выпускники Токийского университета
Лауреаты премии Асахи